Canovas bezeichnet:

 Antonio Cánovas del Castillo
 Jason Canovas